Traître peut faire référence à :

une personne pratiquant la trahison ;
Traître (2008), titre québécois du film Trahison (Traitor) réalisé par Jeffrey Nachmanoff